El Torneig de Ginebra 2018, oficialment conegut com a Banque Eric Sturdza Geneva Open 2018, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 16a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 26 de maig de 2018 al Tennis Club de Genèv de Ginebra, Suïssa.

El tennista hongarès Márton Fucsovics va guanyar el primer títol individual de la seva carrera, el primer tennista hongarès en 36 anys des de Balazs Taroczy (1982).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
ATP World Tour 2018